Masahito, príncipe Hitachi (en japonés: 常陸宮正仁親王, Hitachi-no-miya Masahito Shinnō, nacido el 28 de noviembre de 1935) es miembro de la Casa Imperial de Japón, tío del actual emperador Naruhito y hermano menor del emperador emérito Akihito. Es el sexto hijo, segundo varón, del emperador Hirohito y de la emperatriz Nagako y es el tercero en la línea del Trono del Crisantemo. El Príncipe Hitachi es conocido principalmente por sus actividades filantrópicas y su investigación sobre las causas del cáncer.

Primeros años y educación 

Nacido en el Palacio Imperial de Tokio, el príncipe Masahito fue llamado príncipe Yoshi. Recibió su educación primaria y secundaria en la escuela Gakushūin.

En 1958, el príncipe Yoshi se licenció en química por la Facultad de Ciencias de la Universidad de Gakushuin. Posteriormente realizó un posgrado en Facultad de Ciencias de la Universidad de Tokio.

En 1997, el príncipe Hitachi recibió un doctorado honoris causa de la Universidad George Washington en los Estados Unidos y en abril de 2001 recibió otro de la Universidad de Minnesota. En marzo de 1999, se convirtió en miembro honorario de la Asociación Alemana para la Investigación del Cáncer, en reconocimiento a sus importantes contribuciones científicas al campo de la investigación del cáncer.

Matrimonio 
El 30 de septiembre de 1964, el príncipe se casó con Hanako Tsugaru (nacida el 19 de julio de 1940), cuarta hija del difunto Yoshitaka Tsugaru, un antiguo conde y descendiente del daimyō del dominio Tsugaru. Al día siguiente, el emperador Hirohito le otorgó el título de Hitachi-no-miya (príncipe Hitachi), y la autorización para iniciar una nueva rama de la familia imperial en celebración de su boda.

El príncipe Hitachi y la Princesa Hitachi tienen su residencia oficial en un palacio entre grandes jardines cerca de Komazawadori en Higashi, Shibuya. No tienen hijos.

Servicio público 
El Príncipe Hitachi es el presidente honorario de una amplia variedad de organizaciones caritativas, especialmente aquellas que involucran el intercambio internacional. En octubre de 2005, visitó, junto a su esposa, Nicaragua y El Salvador para conmemorar el 70° aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas de Japón con ambos países.  En junio de 2009, el matrimonio visitó Perú, con motivo de la celebración de 110 años desde el establecimiento de una comunidad japonesa en este país.

Títulos y estilos 

 28 de noviembre de 1935 - 1 de octubre de 1964: Su Alteza Imperial el príncipe Yoshi;
 1 de octubre de 1964 - presente: Su Alteza Imperial el príncipe Hitachi.

Honores

Nacionales 

 Gran Cruz de la Orden del Crisantemo (28/11/1955)

Extranjeros 

 Caballero de la Orden del Elefante (Reino de Dinamarca, 28/9/1965) 
 Gran Cruz de la Orden al Mérito de la República Italiana (República Italiana, 22/11/1965) 
 Miembro de la Orden del Soberano Benevolente (Reino de Nepal, 19/04/1960)

Ancestros

Referencias 

Príncipes del Japón